Классификация Интерджиро на Джиро д’Италия () разыгрывалась в рамках Джиро с 1989 по 2005 год. Победитель определялся по времени прохождения промежуточных финишей.

История 
Синяя майка за победу в классификации Интерджиро вручалась с 1989 по 2005 годы. Зачёт проводился аналогично генеральной классификации за исключением того, что отсечка времени в зачёт Интерджиро находилась не на финише этапа, а в специально определенной организаторами точке задолго до основного финиша.

За 17 лет существования премии её победителями стали и «многодневщики» (например Мигель Индурайн, Тони Ромингер), и горные гонщики (Раффаэле Иллиано), и мастера отрывов (Магнус Бэкстед), и спринтеры (Фабрицио Гуиди, Джамолидин Абдужапаров).

Минимальный разрыв в истории премии (всего 2 секунды) был зафиксирован в 1999 году между Гуиди и Массимо Страццером, а максимальный — более 9 минут в 1992 году между Альберто Леанизбаррутией и Клаудио Кьяпуччи.

Последний раз зачёт Интерджиро был разыгран в 2005 году, в 2006 году вместо него был разыгран комбинированный зачёт, а с 2007 года разыгрывается молодёжная классификация.

Призёры классификации Интерджиро

Примечания 

Джиро д’Италия